Andrew Jackson – politico statunitense, settimo Presidente degli Stati Uniti d'America
 Andrew Jackson – cortometraggio muto del 1913 diretto da Allan Dwan
 Andrew Jackson – giocatore di football americano statunitense